Adrian Veidt – personaggio di Watchmen
 Conrad Veidt – attore tedesco naturalizzato britannico poi divenuto statunitense
 Karl Veidt – teologo tedesco
 Werner Veidt – autore ed attore tedesco